Nevski ou Nevsky (masculin, littéralement « de la Neva » ; ) ou Nevskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par :

 Alexandre Nevski (1220-1263), héros national russe ;
 Alex Nevsky (1986-), auteur-compositeur-interprète québécois ;
  (1972–) compositeur russe ;
 Vitali Nevski, astronome amateur biélorusse.

Autres 
 Perspective Nevski, avenue de la ville de Saint-Pétersbourg
 Nevsky, variété de pomme de terre

Voir aussi 
 

Patronyme russe